Partito Democratico Civico (Občanská Demokratická Strana) – partito politico ceco
 Partito Democratico Civico (Pilietinės Demokratijos Partija) – partito politico lituano
 Partito Democratico Civico (Polgári Demokrata Párt) – partito politico ungherese del passato
 Partito Democratico Civico di Slovacchia (Občianska Demokratická Strana Slovenska) – partito politico slovacco del passato, confluito nell'Unione Democratica e Cristiana Slovacca - Partito Democratico